Kostmann ist der Familienname folgender Personen:
Gerd Kostmann (* 1941), deutscher Fußballspieler und zweifacher Torschützenkönig der DDR
Marco Kostmann (* 1966), deutscher Fußballtorhüter, Sohn von Gerd Kostmann